Die Saison 1996/97 war die 22. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga A. Aus der Staatsliga B waren der SK Ottakring und SK Pinggau-Friedberg aufgestiegen.

Während Ottakring den Klassenerhalt erreichte, musste der SK Pinggau-Friedberg zusammen mit dem SC Inter Salzburg absteigen.

Der SK Merkur Graz konnte mit sechs Punkten Vorsprung seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga A im Schach 1996/97.

Termine und Spielorte 

Die Wettkämpfe fanden statt vom 18. bis 20. Oktober 1996 in Fürstenfeld, vom 15. bis 17. November 1996 in Klagenfurt am Wörthersee, am 25. und 26. Januar 1997 in Traun sowie vom 28. Februar bis 2. März 1997 in Wien.

Abschlusstabelle 

Abnerkungen:

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 1997/98 
Das Qualifikationsturnier zur Staatsliga A fand vom 11. bis 13. April in Wien statt. Die Teilnehmer waren der RbEJ Gleisdorf (Sieger der Staatsliga B Süd), der SK Absam (Sieger der Staatsliga B West) und mit der SG Austria Wien/Husek und dem SC Wien-Donaustadt die beiden Erstplatzierten der Staatsliga B Ost. Gleisdorf und Absam sicherten sich die beiden ersten Plätze und stiegen damit in die Staatsliga A auf.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com
 Ergebnisse des Qualifikationsturniers in Schachsport 27/15, Seite 3 (PDF; 1,0 MB)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1996
Schachveranstaltung 1997
Sportsaison 1996/97